Wupperinsel werden mehrere Inseln im Fluss Wupper genannt:

 Wupperinsel (Leverkusen)
 Wupperinsel (Solingen) ()
 Wupperinsel (Leichlingen) ()